La leggenda di Bobby Z (The Death and Life of Bobby Z) – romanzo di Don Winslow del 1997
 Bobby Z, il signore della droga (The Death and Life of Bobby Z) – film del 2007 diretto da John Herzfeld